Giovanna Bortolato – cestista italiana
 Marco Bortolato – martellista italiano
 Mario Bortolato – disegnatore e fumettista italiano